Buket har flere betydninger:

Blomsterbuket – samling af blomster i et bundt
Brudebuket – brudens blomsterbuket
Bårebuket – blomsterdekoration anvendt ved begravelse eller bisættelse

Se også
 Buket (duft) el. Bouquet – i vinsmagning eller ønologi omtales dufte og lugte som buket/bouquet.